Сан-Андре́ас (San Andreas):

 Сан-Андреас — населённый пункт в штате Калифорния (США), административный центр округа Калаверас.
  — озеро в штате Калифорния южнее Сан-Франциско.
 Сан-Андреас — тектонический разлом, проходящий вдоль западного побережья Северной Америки.
 Сан-Андреас — вымышленный штат в компьютерной игре Grand Theft Auto, а также штат в играх Grand Theft Auto: San Andreas и Grand Theft Auto V.
  — роман Алистера Маклина 1984 года.
 «Разлом Сан-Андреас» (2015) — фильм Брэда Пейтона.
«Землетрясение в Сан-Андреас» (2015) — фильм Джона Баумгартнера, мокбастер «Разлома Сан-Андреас».